Курганский сельсовет — административно-территориальные единицы.

Белоруссия 
 Курганский сельсовет — сельсовет в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Курганский сельсовет — сельсовет в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Курганский сельсовет — сельсовет в Свободненском районе Амурской области.